Louis Caron peut désigner :
 Louis Caron (1642-1716), un maître-général des bâtiments du roi Louis XVI et des ponts et chaussées de France (voir rue Caron) ;
 Louis Caron (1848-1917), un architecte québécois;
 Louis Caron (1942-), un journaliste, romancier, conteur et scénariste québécois.